Dawlat al-Islam Qamat (El Estado Islámico ha surgido), también conocido como Ummeti Qad laha fajrun (Mi Umma, el amanecer ha llegado), es un himno extraoficial de la organización terrorista conocida como Estado Islámico o ISIS. Consiste en una nasheed que posee a su vez en ciertas partes del himno espadas siendo desenvainadas, armas siendo disparadas o personas con botas marchando. Fue creada por la Fundación Ajnad Media, que se dedica a producir nasheeds para la organización.

La letra de la pieza musical se basa en la idea de que el Estado Islámico llegó para salvar a la Umma y que la victoria del EI es inminente. También se menciona a Alá y tiene un profundo sentido religioso desde un punto de vista yihadista.

Este himno fue ejecutado varias veces en actos públicos en su antigua capital de facto, Al Raqa, pero también fuera de los territorios sirios e iraquíes, como en Nigeria por Boko Haram, la cual una organización afiliada al ISIS. Como muchas otras nasheed creadas por el Estado Islámico, esta ha sido utilizada en videos de decapitaciones realizadas por la organización con tal de darles un sentido religioso. También se usa como propaganda para atraer nuevos reclutas.

Letra y traducción

Referencias 

Estado Islámico
Música islámica
Canciones de 2013